Troy Davis peut désigner :
 Troy Davis (1968-2011), condamné à mort américain, dont la culpabilité est contestée ;
  (1975-), joueur canadien de football canadien.